Kampman ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Kampman (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler
 Arie Kampman (1911–1977), niederländischer Altorientalist
 Harri Kampman (* 1954), finnischer Fußballfunktionär

Siehe auch:

 Kampmann